Leges Juliae () — древнеримские законы, внесённые магистратами, принадлежавшими к роду Юлиев:
 Lex Iulia de civitate Latinis danda (90 год до н. э.) — о предоставлении римского гражданства союзникам Рима;
 Lex Iulia de repetundis (59 год до н. э.)
 Lex Iulia agraria (59 год до н. э.)
 Lex Iulia de actis Cn. Pompei confirmandis (59 год до н. э.)
 Lex Iulia agraria campana (59 год до н. э.)
 Lex Iulia de publicanis (59 год до н. э.)
 Lex Iulia de rege alexandrino (59 год до н. э.)
 Lex Iulia de Pecuniis Mutuis (49 год до н. э.)
 Lex Iulia de Provinciis (46 год до н. э.)
 Lex Iulia de magistratibus (46 год до н. э.)
 Lex Iulia iudiciaria (46 год до н. э.)
 Lex Iulia agraria (46 год до н. э.)
 Lex Iulia municipalis (45 год до н. э.)
 Lex Iulia de vi publica (ок. 40 год до н. э.)
 Lex Iulia de annona (18 год до н. э.)
 Lex Iulia de maritandis ordinibus (18 год до н. э.)
 Lex Iulia de adulteriis coercendis (17 год до н. э.)
 Lex Iulia de vi publica et privata (17 год до н. э.)
 Lex Iulia iudiciorum privatorum (17 год до н. э.)
 Lex Iulia iudiciorum publicorum (17 год до н. э.)
 Lex Iulia maiestatis (8 год до н. э.)
 Lex Iulia de collegiis
 Lex Iulia de vicesima hereditatum (5 год до н. э.)
 Lex Papia Poppaea (9 год н. э.)

Термины римского права